Буде ласкавий дощ або Дощі випадають— вірш Сари Тісдейл.
 Дощі випадають — фантастичне оповідання Рея Бредбері.
 Буде ласкавий дощ — радянський мультфільм 1984 року за мотивами оповідання Рея Бредбері.